Erioptris är ett släkte av fjärilar. Erioptris ingår i familjen rullvingemalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rullvingemalar
Erioptris